Граф (с 1856) Василий Дмитриевич Олсуфьев (, Москва, Российская империя — 23 февраля 1858, Рим, Папская область) — состоятельный помещик, участник войны 1812 года, московский гражданский губернатор, обер-гофмейстер, приближённый Александра II в бытность его цесаревичем. Родоначальник графской ветви Олсуфьевых, устроитель усадьбы Ершово.

Биография 
Родился в Москве, внук екатерининского статс-секретаря Адама Васильевича Олсуфьева, сын действительного статского советника Д. А. Олсуфьева, бывшего в 1807—1808 годах московским губернским предводителем дворянства, от брака с  Дарией Александровной Делицыной, «воспитанницей» (внебрачной дочерью) вице-канцлера князя A. M. Голицына. Имел старшего брата Александра.

Образование получил в Пажеском корпусе, по окончании курса которого в апреле 1813 года был произведён в корнеты Ахтырского гусарского полка. В составе этого полка, под командованием Д. В. Давыдова, он принял участие в походе во Францию и за отличия в сражениях был награждён 18 апреля 1814 года орденом Св. Анны 4-й степени и в мае переведён в лейб-гвардии Гусарский полк. После возвращения в 1815 году в Россию Олсуфьев познакомился с А. С. Пушкиным.

По семейным обстоятельствам (болезнь матери) 7 января 1820 года он оставил военную службу и вскоре выехал за границу, где часто встречался и совершал путешествия с В. А. Жуковским. В 1822 году, вернувшись в Россию, он поселился в родовом имении Ершово, где его заботами был создан замечательный усадебный комплекс. В это время он женился на Марии Алексеевне Спиридовой.

В 1825 году он был назначен почётным смотрителем Звенигородского уездного училища; с 1828 по 1836 годы избирался звенигородским уездным предводителем дворянства. В 1830 году Олсуфьев был пожалован в камергеры, а в 1836 году в церемониймейстеры.

Назначенный 13 февраля 1838 году московским гражданским губернатором, с производством в действительные статские советники, Олсуфьев через два года, 12 октября 1840 года, был переведён в Петербург и назначен состоящим в должности гофмаршала двора цесаревича Александра Николаевича и с этих пор до конца жизни состоял в придворной службе, был пожалован чином обер-гофмейстера (июль 1850) и награждён многими орденами, в том числе: Св. Анны 1-й ст. (15.04.1841), Белого Орла (21.04.1843), Св. Владимира 2-й ст. (16.04.1848), Св. Александра Невского (19.04.1853); в апреле 1855 года ему были пожалованы алмазные знаки ордена Св. Александра Невского. В связи с коронационными торжествами 26 августа 1856 года В. Д. Олсуфьев был возведён в графское достоинство.

В середине мая 1857 года вместе с женой выехал из России для лечения. Скончался скоропостижно от аневризмы в Риме 23 февраля 1858 года; был погребён в Москве на кладбище Данилова монастыря рядом с могилами своих предков. В. А. Муханов писал в дневнике:

Личные качества 

По свидетельствам современников, граф Олсуфьев отличался мягким добрым сердцем и религиозностью. Состоя гофмейстером сначала цесаревны, а потом императрицы Марии Александровны, он, по её собственному признанию, укрепил её в истине православной веры. Состоял в  дружеских отношениях со многими светскими и духовными писателями (в особенности с Жуковским), поддерживавшими с ним оживленную переписку, отчасти проникшую и в печать. В огромном эпистолярном наследии московского митрополита Филарета определённую роль занимает переписка с В. Д. Олсуфьевым: выписка из одного письма (от 29 октября 1853), касавшаяся стологадания, была опубликована (без указания адресата) в журнале «Христианское чтение», а затем в «Русской старине» (О столоверчении // Русская старина. — 1894. — Т. 81. — № 1. — С. 214—217). В 1898 году в «Христианском чтении» были опубликованы 9 писем Олсуфьева, а в 1909 году — в «Русском архиве» — были напечатаны 42 письма митрополита Филарета Олсуфьеву.

Граф Олсуфьев жил в своём доме на Фонтанке, а летом вместе с цесаревичем уезжал в Петергоф или Царское Село. М. А. Корф вспоминает случай, когда Николай I, проезжая в тумане по царскосельским садам, «вдруг заметил сквозь обыкновенную нашу осеннюю мглу огненный шар, носившийся, казалось, высоко в небесах и ежеминутно менявшийся в цвете»
По возвращении во дворец государь тотчас послал фельдъегеря на Пулковскую обсерваторию спросить: замечено ли там это явление и обращено ли на него должное внимание? Ответ был, что ничего не видели и что притом густой туман не позволял вообще никаких наблюдений. Позже, когда придворные собрались на обыкновенный вечер у императрицы, государь рассказал перед всеми о виденном им феномене, и что же оказалось? Гофмаршал цесаревича, Олсуфьев, чистосердечно сознался, что это был воздушный шар из разноцветной бумаги, освещённый изнутри несколькими свечами и пущенный им для забавы своих детей! От тумана он принимал разные фантастические формы и притом представлялся по виду гораздо большим в отдалении.

Сыновья графа Олсуфьева вместе с будущим Александром III регулярно исполняли в Царском Селе септеты для медных инструментов. C его сыновьями и племянниками был хорошо знаком Л. Н. Толстой. Прекрасный семьянин, граф Олсуфьев, по суждению А. Ф. Тютчевой, был человеком «разочарованным, во всяком деле видящим только затруднения и осложнения». В его вологодском имении помощником управляющего лесными имениями служил отец В. А. Гиляровского; будущий писатель в этом имении и родился.

В. Д. Олсуфьев имел добрые отношения с викариями Московской епархии епископами Дмитровскими, которые местоприбыванием имели находившийся недалеко от Ершово, Саввино-Сторожевский монастырь. особенно тёплые взамиотношения сложились с Иннокентием (Сельнокриновым) и Иосифом (Богословским). Помимо церкви в Ершово на средства Олсуфьева была выстроена церковь в другом его имении — селе Голубеях Брянского уезда.

Семья 

Жена (с 1830) —  Мария Алексеевна Спиридова (1799—1878), дочь адмирала Алексея Григоревича Спиридова от брака его с Екатериной Фёдоровной фон Швебс; с 1827 года фрейлина императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны. По воспоминаниям внучки, в молодости Мария Алексеевна была влюблена в барона Егора Мейендорфа и по обычаю времени как-то гадала на него на святки. Явившейся ей во сне барон, упрямо повторял: «Я не женюсь на тебе!». Сон сбылся: они не поженились, но их дети все-таки вступили в брак. Она была милой, доброй и тихой женщиной, не любившей света и много времени проводившей за вышиванием и за книгами. 

В противоположность мужу была реалистического склада ума, имела склонность к математике и любила музыку. В 1857 году была пожалована в кавалерственные дамы ордена Св. Екатерины малого креста. Последние годы жила летом на даче в Орениенбауме, зиму — в Петербурге. Скончалась от саркомы желудка в доме дочери своей Мейендорф в селе Томашевке Киевской губернии и была похороненеа рядом с мужем в Москве в Даниловском монастыре. В браке имела семерых детей:
 Алексей Васильевич (1831—1915), генерал, филолог, женат на Александре Андреевне Миклашевской (1831—1929).
 Адам Васильевич (1833—1901), генерал-лейтенант, женат на Анне Михайловне Обольяниновой (1835—1899), племяннице канцлера А. М. Горчакова; у них сыновья Дмитрий, Михаил, дочь Елизавета.
 Ольга Васильевна (1835—1915), замужем за А. А. Васильчиковым, владельцем усадьбы Коралово (неподалёку от Ершова).
 Дарья Васильевна (1836—1913), фрейлина, вышла очень поздно замуж за Антуана Моро, вероятно, сына Анны-Екатерины-Шарлотты Бутье де Сенглин (1777—1854) от брака с Жаном-Пьером-Теодором Моро де Мельтиер (1781—1848), пленным французским офицером. В середине 1810-х семья Моро жила в Муратово, была знакома с Жуковским. Графиня была автором переводов, оригинальных романов, драм. Не имея детей, супруги посвятили себя благотворительной деятельности, создали и содержали несколько приютов в Петербурге и Москве. Во 2-й пол. 19 века переехали в Литву — имение Даубишкяй, где содержали приют для 14 девочек. 
 Александра Васильевна (23.02.1838—1913), замужем за графом Н. Н. Зубовым.
 Мария Васильевна (1841—1921), в замужестве с 1867 года за Ф. Е. Мейендорфом (1842—1911), сыном барона Е. Ф. Мейендорфа.
 Александр Васильевич (1843—1907), генерал-адъютант, начальник канцелярии императорской главной квартиры Александра III. Был женат на графине Екатерине Львовне Соллогуб (1847—1902).

Примечания

Литература 
 
 Матерьялы к истории рода Олсуфьевых. Линия Василия Дмитриевича (1796—1858) первого графа Олсуфьева. — , 1911.

Кавалеры ордена Святой Анны 4-й степени
Звенигородские уездные предводители дворянства (Московская губерния)
Кавалеры ордена Святого Александра Невского
Василий Дмитриевич
О
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Обер-гофмейстеры (Российская империя)
Лейб-гусары
Похороненные в Даниловом монастыре